Mörner är ett efternamn, som i Sverige har burits av en vitt förgrenad adlig släkt som funnits i landet sedan 1500-talet. Den 31 december 2018  var
289 personer folkbokförda i Sverige med efternamnet Mörner.  Enligt uppgift från februari 2020 hade 92 personer i Norge Mørner som efternamn.

Personer med efternamnet Mörner

A
 Adolf Mörner (1705–1766), ämbetsman
 Adolf Göran Mörner (1773– 1838), statsråd, utrikesminister, medlem av Svenska Akademien
 Anna Mörner (född 1945), hovrättsassessor
 Axel Mörner, flera personer
 Axel Mörner (bruksägare) (1824–1911), bruksägare och riksdagsman
 Axel Mörner (landshövding)(1868–1954), landshövding, politiker, liberal
 Axel Otto Mörner (1774–1852), officer, statsråd och konstnär

B
 Berndt Didrik Mörner (1570–1610), hovmarskalk, lärare till Gustav II Adolf
 Berndt Didrik Mörner (1639–1710), landshövding
 Bernhard Joachim von Mörner (1679–1741), dansk militär
 Birger Mörner (1867–1930), diplomat, författare och resenär

C
 Carl Mörner, flera personer
 Carl Mörner (1658–1721), generalguvernör, fältmarskalk och kungligt råd
 Carl Mörner (1755–1821), general, överståthållare och riksståthållare
 Carl Mörner (1792–1870), landshövding
 Carl Mörner (1864–1940), läkare och kemist
 Carl Mörner af Tuna  (1605–1665), riksråd
 Carl Claes Mörner (1730–1786), militär och landshövding
 Carl Gabriel Mörner (1737–1828), hovmarskalk
 Carl Gustaf Mörner (1897–1947), direktör
 Carl Gustaf Mörner den yngre (1725–1787), hovjägmästare
 Carl Göran Mörner  (1808–1878), jurist och politiker
 Carl Otto Mörner (1781–1868), militär, ämbetsman och "kungamakare"
 Carl Stellan Mörner (1761–1834), ämbetsman
 Cathja Mörner (född 1951), musikpedagog

G
 Gustaf Fredrik Mörner (1768–1841), militär
 Göran Mörner (1908–1972), byrådirektör

H
 Hampus Mörner (1763–1824), militär
 Hampus Georg Mörner (1924–1963), fotograf
 Hampus Vilhelm Mörner af Morlanda (1775–1855), militär och ämbetsman, landshövding
 Hans Georg Mörner (olika betydelser)
 Hans Georg Mörner (1623–1685), militär, stamfar till ätterna Mörner af Morlanda
 Hans Georg Mörner (1686–1738), militär
 Hans Georg Mörner (affärsman) (1901–1958), uppfinnare och affärsman
 Hedvig Mörner (1672–1753), politiskt aktiv
 Helmer Mörner (1895–1962), militär och ryttare
 Helmer Mörner (ingenjör)] (1850–1014)
 Hjalmar Mörner (1794–1837), konstnär

J
 Julius Oscar Mörner (1816–1888), jurist och riksdagsman

K
 Karl Mörner (1854–1917), läkare, professor i kemi och farmaci
 Karl-Hampus Mörner  (1919–1995), civilingenjör

L
 Ludvig Mörner (1764–1823), biskop
 Ludwig von Mörner (1468–1531), tyskt rikskammarråd

M
 Magnus Mörner (1924–2012), historiker
 Marianne Mörner (1895–1977), bokkonstnär och operasångerska, mezzosopran
 Marianne Mörner (språkvetare) (1886–1971)

N
 Nils Mörner (född 1936), företagsledare
 Nils-Axel Mörner (1938–2020), geolog

O
 Otto Helmer Mörner (1569–1612), hovmarskalk och landshövding

R
 Robert Mörner (1866–1961), folkhögskolerektor

S
 Sophie Mörner (född 1976), fotograf, gallerist, kurator, publicist
 Stellan Mörner, flera personer 
 Stellan Mörner (ekonom) (1919–2003)
 Stellan Mörner (ingenjör) (1892–1989)
 Stellan Mörner (konstnär) (1896–1979), konstnär, teaterdekoratör och författare
 Stellan Mörner (musikforskare) (1915–1977), musikforskare, bibliotekarie, radiotjänsteman
 Stellan Otto von Mörner (1500-talet–1645), ståthållare och landshövding
 Stina Mörner-Paasche (1889–1993), sjjuksköterska, målare och grafiker

T
 Torsten Mörner (född 1952), veterinär

Källor

Svenska efternamn